Фёдоровщина — деревня в Логозовской волости Псковского района Псковской области России.

Примыкает с юга к волостному центру — Неёлово, с северо-востока — к деревне Задорожье.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района